Микитюк Володимир Ількович (нар. 9 червня 1961, с. Кустин, Радехівський район, Львівська область) — літературознавець, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка.

Монографії 

 Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 187 с.
 Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури): монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 408 с.
 Микитюк В. І. Микитюк В. Іван Франко в історії української педагогіки: монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018.  488 С.

Навчальні посібники 

 Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.186 с.
 Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 224 с.
 Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник.Тернопіль: Богдан, 2014.200 с.
 Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник (2-ге вид., допов.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 268 с.

Програми навчальних курсів 
 Микитюк В. Методика викладання української літератури у середній школі. Львів, 2017. 54 с.
 Микитюк В. Методика викладання української літератури у вищій школі. Львів, 2017. 65 с.
 Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури. Львів, 2017. 61 с.

Експертні висновки 

 Микитюк В. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Авраменко О. М.) / Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015. С. 27–34. Режим доступу: http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. 
Микитюк В. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Коваленко Л. Т.) / Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015. С. 81–88. Режим доступу: http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books.
Микитюк В. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Міщенко О. І.) / Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015. С. 135–142. Режим доступу: http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books.

Рецензії 

 Микитюк В. До України з любов’ю: рецензія / Kresy w literaturze polskiej XX wieku // B. Hadaczek // Дзвін. 1994. Число 4. С. 142–143.
 Микитюк В. Спочатку був преромантизм… (До виходу книги С. Козака «Український преромантизм» (Джерела, зумовлення, контексти, витоки): рецензія / Слово і Час. 2004. № 7. С. 78–81.
 Микитюк В. Рецензія на навчальний посібник «Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять. Модуль 1» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2010.
 Микитюк В. Рецензія на навчальний посібник «Література для дітей дошкільного віку. Тексти лекцій» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Дошкільна освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2010.
 Микитюк В. Системне академічне дослідження раннього періоду творчості П. Куліша: рецензія / Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша // В. Івашків / Дивослово. 2011. Число 1. С. 62–63.
 Микитюк В. Християнський націоналізм Константина Чеховича і персоналістична літературна критика: рецензія / Чехович К. Християнський націоналізм / Слово і Час. 2019. № 11 (707). С. 115–121.
 Микитюк В. Персоналізм і християнський націоналізм Константина Чеховича / Патріярхат. Греко-католицьке аналітичне видання. 2019. № 6 (476).
 Микитюк В. Цінне дослідження у франкології: рецензія / Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література // Є. Нахлік // Дивослово. 2019. Число 12 (753). С. 58.

Передмова 

 Микитюк В. Передмова / Печарський А. Поетика творчості Осипа Турянського. Львів, 2003. С. 3–5.

Літературне редагування 
Микитюк В. Літературний редактор книги: На водах, берегах та островах Аралу (художньо-документальна інтерпретація) / С. Нестор. Львів: ТзОВ «Простір М», 2011. 182 с.

Статті 

 Микитюк В. Омелян Огоновський – культурний і громадський діяч другої половини ХІХ ст. / Вісник ЛПІ. 1992. Число 268. С. 49–54.
 Микитюк В. «Особлива» історія української літератури / Сучасна філологічна наука в національному відродженні. Львів, 1992. С. 73–74.
 Микитюк В. Коли студент переростає професора. Іван Франко та Омелян Огоновський / Українське літературознавство. 1993. Випуск 58. С. 132–137.
 Микитюк В. Конкурсні тестові завдання з української мови і літератури / співавтори: Корнійчук В. С., Пілецький В. І, Кочан І. М. Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1993. 83 с.
 Микитюк В. «Гримить твій переможний спів» (до річниці народження М. Драй-Хмари) / Вісник ЛПІ. 1994. Число 27. С. 11.
 Микитюк В. Великий Робітник. Штрихи до літературного портрета Ом. Огоновського / Дзвін. 1994. Число 7. С. 137–141.
 Микитюк В. Педагогічна діяльність Омеляна Огоновського / Українська філологія: історія і перспективи (До 145-річчя кафедри української філології у Львівському університеті). Львів, 1994. С. 237–243.
 Микитюк В. Дослідження в галузі історії української літератури у ХІХ столітті / Slavica stetinensia. 1995. С. 35–43.
 Микитюк В.Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського: автореф. дис. … канд. філ. наук.: 10. 01. 03. Львів, 1995. 28 с.
 Микитюк В. Конкурсні тестові завдання з української мови і літератури / співавтори: Лабач М. М., Терлак З. М. Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1996. 157 с.
 Микитюк В. Костянтин Чехович – літературний критик / Slowo. Tekst. Czas. Materialy z II miedzynarodowej konferencji naukowej. Szczecin: Poligrafia wydawnictwa naukowego uniwersytetu Szscecińskiego, 1998. С. 116–123.
 Микитюк В. Стерти ще одну грань міфу (до виходу «Antologii polskiej literatury kresowej XX wieky» Болєслава Гадачека) / Дзвін. 1998. Число 2. С. 153–155.
 Микитюк В. Професорська проза Омеляна Огоновського / Слово і Час. 1998. Число 8. С. 34–38.
 Микитюк В. «Гайдамаки» Тараса Шевченка як предмет полеміки Івана Франка та Омеляна Огоновського / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин». Львів: Світ, 1998. С. 497–500.
 Микитюк В. Костянтин Чехович – «останній з Могіканів Святоюрської гори» / Дзвін. 1998. Число 11–12. С. 122–125.
 Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури / співавтори: Боднар Л. П., Будний В. В., Лабач М. М., Корнійчук В. С., Микитюк В. І. та ін. Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1998. 304 С. 
 Микитюк В. Агатангел Кримський та Омелян Огоновський / Українська філологія: школи, постаті, проблеми: зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів: Світ, 1999. Частина І. С. 132–135.
 Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури / співавтори: Боднар Л. П., Будний В. В., Корнійчук В. С., Микитюк В. І. та ін. Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1999. 494 с.
 Микитюк В. Католицька критика міжвоєнного двадцятиліття / Porównanie jako dowód: Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890–1999 // red. nauk. B. Bakuła. Poznań: Wyd-wo naukowe UAM, 2001. Nr. 2. S. 23–37.
 Микитюк В. Конкурсне тестування з української літератури у Львівському національному університеті ім. І. Франка / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта в Україні: проблема оцінювання навчальних досягнень учнів». Львів, 2003. С. 43–49.
 Микитюк В. Українська католицька критика міжвоєнного двадцятиліття / Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференцій. Праці сесій, конференцій, симпозіумів, «Круглих столів» НТШ. Львів: Видавництво НТШ, 2002. Т. 14. С. 252–265.
 Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури / співавтори: Боднар Л. П., Будний В. В., Корнійчук В. С., Крохмальний Р. О., Крупач М. П., Микитюк В. І. та ін. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 444 с.
 Микитюк В. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І. Франка: досвід і проблеми / Дивослово. 2003. Число 4. С. 36. 45–49.
 Микитюк В. Іван Франко про трилогію Генріка Сенкевича / Українське літературознавство. 2003. Випуск 66. С. 184–190.
 Микитюк В. «Феномен між Русинами…» (до 170-річчя з дня народження Омеляна Огоновського) / Шветлосц (літературний, культурний та мистецький часопис. 2003. Число 4. С. 17–28.
 Микитюк В. Християнська ідеологія в українському літературознавстві Галичини 20–30-х років ХХ ст. / Світло. 2003. Число 7. С. 22–29.
 Микитюк В. Принципи проблемності у викладанні української літератури / Дивослово. 2005. Число 1. С. 20–23.
 Микитюк В. Тестування знань з теорії літератури / Дивослово. 2006. Число 5. С. 6–10.
 Микитюк В. Іван Франко і його вчителі / Дивослово. 2007. Число 8. С. 17–22.
 Микитюк В. «Два раціональні романтики», або до взаємин Пантелеймона Куліша та Омеляна Огоновського / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2007. Випуск 39. Частина 2. С. 291–299.
 Микитюк В. «Crux professorum». Сторінками однієї статті Івана Франка / Урок української. 2008. Число 3–4. С. 5–9.
 Микитюк В. Загальноєвропейські тенденції української католицької критики у Львові 1-ї половини ХХ ст. / Literatura ukraińska ХІХ і ХХ wieku w kontekście europejskim // pod redakcją Ludmiły Siryk. Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. С. 119–127.
 Микитюк В. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Дивослово. 2009. Число 4. С. 2–7.
 Микитюк В. Подільська «бурса» у рецепції Івана Франка / Слово і Час. 2010. Число 1. С. 72–80.
 Микитюк В. Франкова концепція учіння літератури / Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. Т. 2. С. 940–948.
 Микитюк В. Періодизація історії української літератури у синтезах Омеляна Огоновського та Михайла Возняка / Українське літературознавство. 2010. Випуск 69. С. 160–169.
 Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка / Дивослово. 2010. Число 9. С. 56–61.
 Микитюк В. «Школа вчителем стоїть...» Іван Франко і методика викладання літератури / Рідна мова (Ridna mowa). 2009. Число 28. Режим доступу: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm28_01
 Микитюк В. «Школа вчителем стоїть...» Іван Франко і методика викладання літератури / Рідна мова (Ridna mowa). 2010. Число 13. С. 51–61.
 Микитюк В. «Український інтелігент старої дати» (до 130-річчя з дня народження Михайла Возняка) / Дивослово. 2011. Число 10. С. 52–56.
 Микитюк В. Бой-Желенський Тадеуш / ENCYCLOPEDIA ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2011. Т. І. С. 224.
 Микитюк В. Галицький бандурист. До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича / Дивослово. 2011. Число 11. С. 60–64.
 Микитюк В. Твір Івана Франка «Наша публіка»: проблематика і питання / Studia Ingardeniana. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. 2011. T. VI. С. 148–155.
 Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури / Українське літературознавство. 2012. Випуск 76. С. 20–31.
 Микитюк В. Маркіян Шашкевич у науковому та публіцистичному осмисленні Омеляна Огоновського / Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика». 2012. Випуск 36. С. 421–429.
 Микитюк В. Рецепція педагогічної прози Івана Франка / Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. 2012. Vol. 2. С. 88–95.
 Микитюк В. Франко-ментор / Франко. Перезавантаження. Дрогобич: Вид. «Коло», 2013. С. 249–260.
 Микитюк В. Шевченкознавчі студії в Галичині другої половини ХІХ ст. / Тарас Шевченко – апостол українського народу: Матеріали Міжнародного симпозіуму. Бухарест: Видавництво RKR EDITORIAL Bukureşti, 2013. С. 105–110.
 Микитюк В. Філантропізм Й. Г. Песталоцці в педагогічній системі І. Франка / Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. 2013. Vol. 6. С. 317–326.
 Микитюк В. І. Менторські стратегії Омеляна Огоновського та Івана Франка: аналіз і синтез / Українська філологія: традиція та сучасність. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2013. С. 281–293.
 Микитюк В. Огоновський Омелян / Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 4: М-Па // НАН України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка // редкол. М. Г. Жулинський та ін. Київ, 2013. С. 667–669.
 Микитюк В. Історія літератури чи література? «Гірчичне зерно» як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка / Українське літературознавство. 2014. Випуск 78. С. 141–151.
 Микитюк В. «Майже всі викладачі-філологи університету є моїми учнями». До 90-річчя від дня народження Івана Денисюка / Дивослово. 2014. Число 11. С. 54–59.
 Микитюк В. Іван Франко про канон шкільної лектури з української літератури / Матеріали виступу на науковому семінарі «Перехресні стежки». 24. 06. 2014. Режим доступу: http://ifnan.gov.ua/events/1/559/
 Микитюк В. Огоновський Омелян / ENCYCLOPEDIA ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2014. Т. ІІ. С. 214–215.
 Микитюк В. Про шкільну лектуру, ЗНО та програму з української літератури (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Дивослово. 2015. Число 3. С. 2–7.
 Микитюк В. Іван Франко про наратив університетської лекції: аналіз, синтез, дигресії / Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. 2015. Vol. 12. С. 65–75.
 Микитюк В. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції: тези доповіді / Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ: Міленіум, 2016. С. 162–163.
 Mykytiuk V. Refleksje Iwana Franki o ukraińskich kanonach literackich / Bogaterowie (nie tylko) szkolnych lektur // pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Danuty Hejdy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. S. 94–107.
 Микитюк В. «Конечність реформи учіння української літератури…» / Дивослово. 2017. Число 4. С. 2–11.
 Микитюк В. Тестові завдання з української літератури / Дивослово. 2017. Число 4. С. 23–28.
 Микитюк В. «Pro foro externo»: Франкові конкретизації образу українсько-галицького інтелектуала / Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. 2017. Vol. 16. S. 166–179.
 Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки». 2017. Випуск 277. С. 167–173.
 Микитюк В. Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка / Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Серія «Педагогічні науки». 2017. Випуск 16. С. 173–179.
 Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Теоретична і дидактична філологія. Серія «Педагогіка». 2017. Випуск 26. – С. 73–84.
 Микитюк В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. № 1 (60). С. 193–199.
 Микитюк В. Канон шкільної лектури в педагогічних мемуарах Івана Франка / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. № 2 (61). С. 190–195.
 Микитюк В. Іван Денисюк: «Професор-характерник» або «Вчитель учителів» / Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар…: збірник наукових праць та матеріалів. Львів, 2018. С. 243–259.
 Микитюк В. Педагогічний топос «бурси»: рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 8 (163).С. 94–98.
 Микитюк В. Позапрограмна педагогічна діяльність Івана Франка / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 7 (162). C. 72–78.
 Микитюк В. «Заохочувати, а не знеохочувати». 185 років від дня народження Омеляна Огоновського / Збруч. 08. 08. 2018. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/82107
 Микитюк В. Франкові конкретизації образу інтелектуала. Українсько-галицький педагогічний аспект / Збруч. 22. 08. 2018. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/82431
 Микитюк В. «Авірони у вишиванках». Про дванадцятий роман Зіновія Легкого / Українське літературознавство. 2018. Випуск 83. С. 314–324.
 Микитюк В. Педагогічний роман про Івана Франка / Дивослово. 2019. Число 2. С. 60–64.
 Микитюк В. «Чужі речі знати цікаво, а свої треба». Іван Франко про методику вивчення літератури / Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. С. 144–151.
 Микитюк В. Іван Франко про «божевілля цезаря» і «корисних ідіотів» / Збруч. 27. 08. 2019. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/91646.
 Микитюк В. Іван Франко про «божевілля цезаря» і «корисних ідіотів» / Незалежний культурологічний часопис «Ї». 27. 08. 2019. Режим доступу: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2019/ivan-franko-pro-bozhevillya-cezarya.htm.
 Микитюк В. Фільм «Захар Беркут»: pro et contra / Збруч. 09. 12. 2019. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/94177.
 Микитюк В. Ментор Іван Денисюк. In memoriam / Збруч. 12. 12. 2019. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/94185.
 Микитюк В. Інтеграція в навчанні, а не знищення української літератури / Дивослово. 2020. Число 6 (759). С. 16–22.
 Микитюк В. Лектура і культура. Про шанси і барʼєри інтеграції у вивченні літератури в школі / Збруч. 09. 06. 2020. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/98192
 Микитюк В. Лектура і культура. Про шанси і барʼєри інтеграції у вивченні літератури в школі / Літературна Україна. 19. 06. 2020. Режим доступу: https://litukraina.com.ua/2020/06/19.
 Микитюк В. ЗНО. Мінус література. Українська / Збруч. 23. 09. 2020. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/100449
 Микитюк В. «Гнила пасивність» українського вчительства. Про скасування ЗНО з української літератури та критичне мислення / Твоє місто. 21.10.2020. Режим доступу: tvoemisto.tv 
 Микитюк В. Ще раз про «гнилу пасивність» українського вчительства та «сором перед чужими» / Дивослово. 2021. Число 3 (768). С. 2–9.

Примітки

Посилання 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xLNoeZ4AAAAJ&hl=uk 

https://lnulviv.academia.edu/ВолодимирМикитюк 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1470189 

https://lnu.edu.ua/volodymyr-mykytiuk-laureat-nayprestyzhnishoi-tvorchoi-premii-l-vivshchyny/ 

http://topnews.zt.ua/other/2020/09/21/156620.html 
доктори педагогічних наук України